Улица Назарбаева (Улица Нурсултана Назарбаева; Проспект Нурсултана Назарбаева) — улицы в различных населенных пунктах мира, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Казахстан 
 Проспект Назарбаева — проспект в Алма-Ате, ранее улица Фурманова и Лепсинская.
 Проспект Назарбаева — проспект в Актау, ранее проспект Первого Президента.
 Проспект Назарбаева — проспект в Караганде, объединение двух улиц (название до 2019 года — Бульвар Мира и улицы Тулепова).
 Проспект Назарбаева — проспект в Уральске, ранее Большая Михайловская улица, улица Советская, улица Сталина, улица Ленина, проспект Ленина и проспект Достык.
 Проспект Назарбаева — проспект в Усть-Каменогорске, ранее проспект Независимости.
 Проспект Назарбаева — проспект в Шымкенте, ранее проспект Астана.
 Проспект Назарбаева — проспект в Кокшетау, ранее улица Максима Горького.
 Проспект Назарбаева — проспект в Павлодаре, ранее улица Кутузова / проспект Независимости.
 Улица Назарбаева — улица в Туркестане.

Россия 
 Улица Нурсултана Назарбаева — улица в Казани.
 Улица Назарбаева — улица в Магасе (Ингушетия).
 Проспект Назарбаева — проспект в Грозном (Чечня).

Иордания 
 Улица Назарбаева — улица в Аммане.

Турция 
 Проспект Наззарбаева — проспект в Адане
 Проспект Наззарбаева — проспект в Гебзе
 Проспект Наззарбаева — проспект в Кыршехире
 Проспект Наззарбаева — проспект в Невшехире

Примечания